Een verkeersweg:
 N995 (België)
 N995 (Nederland), zie Provinciale weg 995

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing